Kajuh se lahko nanaša na:

 I. gimnazija v Celju
 Karel Destovnik Kajuh